Кадавр () — труп, використовуваний в наукових цілях.

Кадаври мають високу медичну цінність. Вивчення мертвих тіл багато століть допомагає розвитку медицини, біології та суміжних наук. Після смерті майже будь-який труп, особливо людський, має певну цінність для вивчення, і якщо є бажання його колишнього господаря або за згодою родичів може бути проданий або переданий безкоштовно для вивчення. Також практикується відправлення на вивчення так званих «незапитаних» тіл: безпритульних, ув'язнених, самотніх осіб, знайдених невпізнаних трупів тощо.
 
Кадаври раніше служили об'єктами для проведення різноманітних досліджень впливу на людське тіло:
 Кадаври використовувалися для випробування гільйотини при заміні у Франції смертної кари через повішення на обезголовлювання;
 На фрагментах людського тіла проводили дослідження впливу вогнепальної зброї наприкінці XIX — початку XX століть;
 Кадаври виконували роль манекенів в перших натурних випробуваннях в області пасивної безпеки автомобілів в 30-40-х роках XX століття.

У даний час дослідження трупів іноді бувають ускладнені законодавчими актами і релігійними нормами, особливо, коли необхідна попередня ексгумація. У багатьох випадках дослідження проводять на манекенах з вбудованими датчиками або матеріалах з еквівалентними людському тілу властивостями (наприклад, балістичний гель при проведенні досліджень впливу будь-яких видів зброї).

Патологічна анатомія